Декларирование налогов
 Таможенное декларирование
 Декларирование пожарной безопасности
 Декларирование доходов и имущества публичных должностных лиц
Декларирование соответствия

См. также 
 Декларация (значения)